Fermats sats kan syfta på

 Fermats stora sats – en sats av talteori uppkallad efter Pierre de Fermat som formulerades 1637
 Fermats lilla sats – en matematisk sats uppkallad efter Pierre de Fermat
 Fermats kriterium – en matematisk sats uppkallad efter Pierre de Fermat